Карадаги (, , , ) — нисба, часть арабо-мусульманского имени, указывающая на происхождения из региона Карадаг (Арасбаран) в Иране либо из других населённых пунктов в Иране, Ираке и других странах, которые носят название Карадаг. В наше время используется в качестве фамилии.
 Мухаммедкули-хан Карадаги (? — 1840) — последний хан Карадагского ханства (1813—1828).
 Гасанали-хан Карадаги (1848—1929) — выдающийся азербайджанский педагог, поэт, историк, переводчик.
 Саттар-хан Карадаги (1867/1868—1914) — выдающийся деятель Конституционной революции в Иране 1905—1911 годов.
 Ибн аль-Карадаги (ум. 1936) — курдский исламский богослов.
 Али аль-Карадаги (род. 1949) — влиятельный суннитский богослов и правовед курдского происхождения.
  (род. 1949) — курдская писательница, поэтесса и переводчик.

См. также 
 Карадаг
 Карабаги